Players’ Championships 2013 – turniej zaliczany do Grand Slam of Curling. Odbył się między 16 a 21 kwietnia 2013 w Toronto, na lodowisku Mattamy Athletic Centre.

Była to 21. edycja Players’ Championships, ósma, gdzie grały także kobiety. Ponownie zastosowano nowy system rozgrywek. W rywalizacji uczestniczyło 15 drużyn męskich i kobiecych. Uczestników podzielono na trzy grupy i w nich rozegrano mecze każdy z każdym, do fazy finałowej zakwalifikowało się po osiem drużyn. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD, zwycięzcom przypadło po 25 000.

Wśród pań triumfował zespół Eve Muirhead, który w finale pokonał szwedzką ekipę Margarethy Sigfridsson. Był to pierwszy w historii Wielkiego Szlema przypadek, gdzie w finale znalazły się dwie drużyny spoza Kanady. W męskim finale zespół Glenna Howarda okazał się być lepszy od Mike’a McEwena.



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
16 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 2. 
17 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 3. 
17 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 4. 
17 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 5. 
17 kwietnia 2013; 19:30

Sesja 6. 
18 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 7. 
18 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 8. 
18 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 9. 
19 kwietnia 2013; 9:30

Sesja 10. 
19 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 11. 
19 kwietnia 2013; 15:30

Tie-breaker 
19 kwietnia 2013; 19:30

20 kwietnia 2013; 8:30

Play-off

Ćwierćfinał 
20 kwietnia 2013; 11:30

Półfinały 
20 kwietnia 2013; 19:30

Finał 
21 kwietnia 2013; 9:00

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
17 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 2. 
17 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 3. 
17 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 4. 
17 kwietnia 2013; 19:30

Sesja 5. 
18 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 6. 
18 kwietnia 2013; 19:30

Sesja 7. 
19 kwietnia 2013; 12:00

Sesja 8. 
19 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 9. 
19 kwietnia 2013; 19:30

Tie-breaker 
20 kwietnia 2013; 8:30

Play-off

Ćwierćfinały 
20 kwietnia 2013; 15:00

Półfinały 
20 kwietnia 2013; 19:30

Finał 
21 kwietnia 2013; 13:00

Zobacz też 
 World Curling Tour 2012/2013
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Turniej na World Curling Tour: kobiety – mężczyźni

2013
2013 w curlingu
2013 w Kanadzie
Sport w Toronto